

Súlycsoportok

Éremtáblázat 1904-2008

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Ökölvivas